Ху́берт Е́жи Ко́стка (; 27 мая 1940, Ратибор) — польский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции вратаря. Один из лучших вратарей в истории польского футбола.

В составе сборной Польши становился чемпионом Олимпийских игр 1972 года.

Карьера

Клубная 
Начал карьеру в молодёжном клубе «Марковице». В 1958 году стал игроком рацибужской «Унии», в её составе отыграл два года. Осенью 1960 года стал футболистом «Гурника» (Забже). В клубе провёл 14 сезонов, в течение которых принял участие в 301 официальном матче, в том числе в 221 игре чемпионата Польши. Вместе с «Гурником» Костка 8 раз выигрывал чемпионат и 6 раз — Кубок Польши, а также играл в финале Кубка кубков 1969/70, в котором «Гурник» со счётом 1:2 уступил английскому клубу «Манчестер Сити».

В сборной 
В сборной Польши дебютировал 15 апреля 1962 года в товарищеской встрече со сборной Марокко. В составе национальной команды становился победителем футбольного турнира Игр в Мюнхене. На турнире сыграл 6 матчей и пропустил 4 мяча.

После Олимпийских игр Костка сыграл лишь один матч за сборную, поучаствовав в крупной победе над чехословаками в Быдгоще (3:0) 15 октября 1972 года. Всего за сборную Польши провёл 32 матча, 3 из которых — в качестве капитана команды.

Тренерская 
После завершения игровой карьеры работал с молодёжными командами «Гурника». В 1976 году стал главным тренером команды из Забже и сразу же привёл её к бронзовым медалям чемпионата Польши. В следующем сезоне «Гурник» неожиданно вылетел во вторую лигу и Костка был уволен со своего поста. После того, как Костка привёл к победе в Экстраклассе «Шомберки», он вернулся в «Гурник» и дважды, в сезонах 1984/85 и 1985/86, выигрывал с ним чемпионство. В третий раз тренировал «Гурник» в 1994 году. Также возглавлял различные польские и швейцарские клубы.

В сборной Польши работал в качестве тренера вратарей, сначала в штабе Казимежа Гурского на чемпионате мира 1974 года, позже — с его преемниками Яцеком Гмохом и Антонием Пехничеком. Костка был кандидатом на должность главного тренера сборной Польши в 1989 году, но руководство Польского футбольного союза предпочло Анджея Стрейляу.

Авторитетный польский еженедельник Piłka Nożna трижды называл Костку лучшим тренером года в Польше.

Достижения

В качестве игрока

Клубные 
 Чемпион Польши (8): 1961, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка Польши (6): 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72
 Финалист Кубка обладателей кубков: 1969/70

В сборной 
 Олимпийский чемпион: 1972

В качестве тренера 
 Чемпион Польши (3): 1979/80, 1984/85, 1985/86
 Тренер года в Польше (3): 1979, 1980, 1985

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu
 
 

Футболисты Польши
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Польши
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Уния» Рацибуж
Игроки ФК «Гурник» Забже
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Гурник» Забже
Тренеры ФК «Шомберки»
Тренеры ФК «Заглембе» Сосновец
Тренеры ФК «Арау»
Тренеры ФК «Гренхен»
Тренеры ФК «Висла» Плоцк
Тренеры ФК «Лехия» Гданьск
Тренеры ФК «Ракув»